Le nom de Jesse Winchester peut se référer à :
Jesse Winchester, auteur-compositeur-interprète américain de country folk ironique ;
Jesse Winchester joueur professionnel de hockey sur glace.